Никола́й Семёнович Прие́зжев (19 мая 1919, Темников, Тамбовская губерния — 15 декабря 1989, Москва) — советский партийный деятель, первый секретарь Рязанского обкома КПСС (1967—85).

Биография 
Родился 19 мая 1919 в Темникове (ныне — в Республике Мордовия).
Окончив школу, он поступил в Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина.
В течение трёх лет возглавлял комсомольскую организацию вуза, был председателем профсоюзного комитета.
После успешного окончания учебы в 1944 году работал инженером, затем заместителем директора Саратовской областной конторы «Глававтотракторосбыт», где в 1946 году вступил в члены в ВКП(б). В 1949 году Николая Семёновича перевели на партийную работу: работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Саратовского обкома КПСС.

С целью укрепления низовых кадров обком направляет Н. С. Приезжева в сельский район, и в течение четырёх лет он избирался первым секретарём Базарно-Карабулакского райкома партии (Саратовская область).

В 1959 году Н. С. Приезжева выдвигают в аппарат ЦК КПСС — сначала инструктором, затем инспектором отдела партийных органов ЦК.

После самоубийства Алексея Николаевича Ларионова первым и вторым секретарями Рязанского обкома КПСС стали в 1960 году рекомендованные ЦК Константин Николаевич Гришин, ранее работавший первым секретарём Владимирского обкома, и Николай Семёнович Приезжев.
В декабре 1962 года Приезжев был назначен председателем Исполкома Рязанского сельского областного Совета.

В январе 1967 года К. Н. Гришин был переведён на работу в Москву, и первым секретарём Рязанского обкома КПСС был избран Николай Семёнович Приезжев.

С декабря 1985 года — персональный пенсионер союзного значения, г. Москва.

Член ЦК КПСС (1971—86). Делегат XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970—1989) от Рязанской области.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 3 ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 медаль «За трудовую доблесть»
 медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 медаль «За освоение целинных земель»
 медаль «За отвагу на пожаре»

Примечания

Ссылки 
 Приезжев Николай Семёнович knowbysight.info
 

Первые секретари Рязанского обкома КПСС
Председатели Рязанского облисполкома
Члены ЦК КПСС
Политики Саратовской области
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Рязанского обкома КПСС